Vowinkel ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Vowinkel (* 1947), deutscher Wissenschaftler und Sachbuchautor
 Ernst Vowinkel (1823–1879), preußischer Landrat des Kreises Meisenheim

Vowinkel war außerdem ein mittelalterliches Vordorf von Ratingen; siehe Ratingen#Vowinkel.